О́зерова — женская форма русской фамилии Озеров. 

 Известные носители 
 Озерова, Вера Ивановна (род. 1924) — советская волейболистка, чемпионка мира, Европы и СССР.
 Озерова, Галина Александровна (1905—1990) — советский библиограф, библиографовед и краевед.
 Озерова, Ирина Николаевна (1934—1984) — русская поэтесса и переводчица.
 Озерова, Ксения Михайловна (род. 1991) — российская фигуристка.
 Озерова, Мэри Лазаревна (1920—?) — советский редактор, заведующая отделом прозы в журнале «Юность», жена В. М. Озерова.
 Озерова, Надежда Дмитриевна (1960—2009) — советская и российская артистка театра и кино, заслуженная артистка РФ.
 Озерова, Нина Григорьевна (род. 1940) — украинский лингвист, доктор филологических наук.
 Озерова, Татьяна Владимировна (род. 1943) — доярка совхоза «Прогресс» Междуреченского района Вологодской области, депутат Верховного Совета СССР восьмого и девятого созывов.